Desa Jambesari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jambesari (administrativ by i Indonesien, lat -7,99, long 113,84), Jawa Timur, 
 Desa Jambesari (administrativ by i Indonesien, lat -8,07, long 112,74), Jawa Timur, 
 Desa Jambesari (administrativ by i Indonesien, lat -8,19, long 114,32), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar